Осада Валенсии:
 Осада Валенсии (1363) — кастильскими войсками с 21 мая по 2 июля 1363 года в ходе Войны Кастилии и Арагона.
 Осада Валенсии (1812) — французской армией с 3 ноября 1811 по 9 января 1812 года во время Пиренейских войн.